

Населені пункти та їхні частини
 Задобже — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Задобже — село в гміні Цехановець Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Задобже — лісова осада в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства

Примітки